Alfafar è un comune spagnolo di 20.321 abitanti situato nella comunità autonoma Valenciana.

Società

Evoluzione demografica

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Comuni della provincia di Valencia